Mellish ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Mellish, Baron Mellish (1913–1998), britischer Politiker
 Charles Mellish (1737–1797), britischer Abgeordneter
 David B. Mellish (1831–1874), US-amerikanischer Politiker
 Joseph Charles Mellish (1769–1823), englischer Konsul, Poet, Schiller-Übersetzer und preußischer Adliger
 Morgan Mellish (1970–2007), australischer Journalist
 Shaun Mellish (* 1970), englischer Snookerspieler